Indonesië
 Reban (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Reban (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java